Булавін Кіндрат Панасович — керівник козацького повстання на Дону.
 Булавін Леонід Анатолійович — український учений-фізик.
 Булавін Лідія Іллівна — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Булавін Михайло Євгенович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.